Таскаево — название населённых пунктов в России:

 Таскаево — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Таскаево — посёлок при станции в Юргинском районе Кемеровской области.
 Таскаево — село в Барабинском районе Новосибирской области.
 Таскаево — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Таскаево — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.

См. также 

 Тоскаево